Il termine Zaire può riferirsi a diverse cose:

Geografia
 Il fiume Congo in passato era chiamato Zaire
 La Repubblica dello Zaire fu uno stato africano fra gli anni settanta e novanta, oggi Repubblica Democratica del Congo
 La Provincia dello Zaire è una provincia dell'Angola al confine con la Repubblica Democratica del Congo

Valuta
 Lo zaïre  è stata la valuta della Repubblica Democratica del Congo e poi della Repubblica dello Zaïre (dal 1967 al 1997, quando ci furono due distinte valute)